Габриэль Хосе Мартин Мартин ( род. 12 июля 1971; Сан-Фернандо, Испания) — испанский писатель, психолог, правозащитник и интерсекс-человек.

Личная жизнь 
При рождении, из-за формы гениталий, Габриэлю Дж. Мартину был присвоен женский пол. Его звали Патрисия, и он воспитывался девочкой, хотя никогда не чувствовал себя таковой. Однако, когда он достиг подросткового возраста, у него началось оволосение по мужскому типу, в том числе начала расти борода. Как выяснилось из-за того, что у него были яички внутри живота. В 18 лет врачи определили, что он является интерсекс-человеком и что на самом деле у него была гипоспадия, а не влагалище.

Начав жить как мужчина, он завел отношения с женщиной, но в последующем осознал, что является геем, после чего разорвал отношения и переехал в Барселону, где до сих пор проживает.

Образование 
В 1996 году он окончил факультет психологии Национального университета дистанционного образования, позже он получил степень магистра в . Он посвятил себя проблемам гомосексуальных мужчин, которые, как он выяснил из своего опыта работы, отличаются от проблем гетеросексуальных мужчин.

Карьера 
Он специализируется на позитивной психологии, с помощью которой помогает другим геям преодолеть их внутреннюю гомофобию или сделать каминг-аут в их окружении.

Помимо консультирования гомосексуальных людей, он является представителем Испанского совета психологии в офисе LGTB Американской психологической ассоциации. Он также является президентом ассоциации LGTB Affirma’t, координатором рабочей группы LGTB Affirmative Psychology Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya и сотрудничает с несколькими радио- и телеканалами.

Библиография 
 Martín, Gabriel J. (2016). Quiérete mucho, maricón. Manual de éxito psicoemocional para hombres homosexuales. Roca. ISBN 978-84-16498-65-9.
 Martín, Gabriel J. (2017). El ciclo del amor marica. Relaciones de pareja (y soltería feliz) para hombres homosexuales. Roca. ISBN 978-84-16867-44-8.
 Martín, Gabriel J., Sebas (2018). Sobrevivir al ambiente. Porque salir del armario no era más que el principio. Roca. ISBN 978-84-17167-43-1.
 Martín, Gabriel J. (2020). Gay Sex. Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales. Roca. ISBN 978-84-18014-43-7.

Примечания 

Интерсекс-люди